Trenčínská župa () může být:
 Trenčínská župa – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Trenčínská župa (Československo) – územněsprávní celek v Československu v letech 1918–1922
 Trenčínská župa (Slovensko) – územněsprávní celek na Slovensku v letech 1940–1945